

Anno 
 233 o 233 a.C.

Matematica 
233 – numero